Калавеј има више значења:
 Округ Калавеј (Мисури)
 Калавеј (Флорида)
 Калавеј (Минесота)
 Калавеј (Небраска)